Правители Китая периода Чжоу — цари (ваны), князья (гуны), герцоги (хоу) и другие владетели различного ранга, управлявшие Китаем в период Чжоу.
 Датировки в данной статье даются в соответствии с «Хронологическими таблицами» в составе «Исторических записок» Сыма Цяня. (Т.3. М., 1984. 944 с.). Следует иметь в виду, что имеются некоторые расхождения с другими китайскими источниками, о чём более подробно см. в комментарии к данному изданию.
 Следует обратить внимание, что в китайском летописании первый год правления — всегда год, СЛЕДУЮЩИЙ за годом восшествия на престол.
 Начало титулования ванами: Чу с 704 (Сюн-тун стал У-ваном); У с 585 (1 год Шоу-мэна); Юэ с 496 (1 год Гоу Цзяня); Ци с 378 (1 год Вэй-вана); Вэй с 370 (1 год Хуэй-вана); Чжао с 325 (1 год Улин-вана); Хань с 324 (Сюань Хуэй-ван с 8 года); Цинь с 324 (13 год Хуэй Вэнь-цзюня, стал Вэнь-ваном); Янь с 323 (10 год И-вана); Сун с 318 (10 год Сун-цзюня, стал Янь-ваном). Вероятно, титулы правителей Ци и Вэй повышены задним числом.
 Дома, имевшие лишь титул гунов: дом вэйского Кан-шу, дом Лу, дом Цай, дом Цао, дом циского Тай-гуна, дом владения Ци, дом Цзинь, дом Чжэн, дом Чэнь.
 Дома, основанные представителями династии Чжоу: Лу, старшая (Малая) Вэй, У, Цай, Цао, Цзинь, Чжэн.
 Родственники Чжоу (то есть этнически близкие): младшая (Великая) Вэй, Хань, Янь.
 Родственники Шан: Сун.
 Потомки Юя: Ци, Чэнь, Юэ.

Дом вэйского Кан-шу 
Описан в гл.37 «Исторических записок» Сыма Цяня.
 Вэйский Кан-шу Фын, младший брат У-вана.
 Кан-бо.
 Као-бо.
 Сы-бо.
 Цзе-бо.
 Цзин-бо.
 Чжэнь-бо.
 Цин-бо (хоу). Возведен в ранг хоу И-ваном.
 Си-хоу. (854)—813 годы до н. э.
 Гун-бо Юй. 813 год до н. э.
 У-гун Хэ. 812—758 годы до н. э. Возведён в ранг гуна Пин-ваном.
 Чжуан-гун Ян. 757—735 годы до н. э.
 Хуань-гун Вань. 734—719 годы до н. э.
 Чжоу-юй. 719 год до н. э.
 Сюань-гун Цзинь. 718—700 годы до н. э.
 Хуэй-гун Шо. 699—697 годы до н. э.
 Цянь-моу. 696—689 годы до н. э.
 вновь Хуэй-гун Шо. 688—669 годы до н. э.
 И-гун Чи. 668—660 годы до н. э.
 Дай-гун Шэнь. 660 год до н. э.
 Вэнь-гун Хуэй. 659—635 годы до н. э.
 Чэн-гун Чжэн. 634—600 годы до н. э.
 Му-гун Су. 599—589 годы до н. э.
 Дин-гун Цзан. 588—577 годы до н. э.
 Сянь-гун Кань. 576—559 годы до н. э.
 Шан-гун Цю. 558—547 годы до н. э.
 вновь Сянь-гун Кань. 546—544 годы до н. э.
 Сян-гун Э. 543—535 годы до н. э.
 Лин-гун Юань. 534—493 годы до н. э.
 Чу-гун Чжэ. 492—481 годы до н. э.
 Чжуан-гун Куай-вай. 480—478 годы до н. э.
 Вэй-цзюнь Бань. 478 год до н. э.
 Вэй-цзюнь Ци. 477 год до н. э.
 вновь Чу-гун Чжэ. 476—456 годы до н. э.
 Дао-гун Цянь. 455—451 годы до н. э.
 Цзин-гун Фо. 450—432 годы до н. э.
 Чжао-гун Цзю. 431—426 годы до н. э.
 Дао-гун (или Хуай-гун) Вэй. 425—415 годы до н. э.
 Шэнь-гун Туй. 414—373 годы до н. э.
 Шэн-гун Сюнь. 372—362 годы до н. э.
 Чэн-хоу Су. 361—333 годы до н. э. В 346 году до н. э. титул понижен до хоу.
 Пин-хоу. 332—325 годы до н. э. В 320 году до н. э. титул понижен до цзюня.
 Сы-цзюнь. 324—283 годы до н. э.
 Хуай-цзюнь. 282—252 годы до н. э.
 Юань-цзюнь. 251—228 годы до н. э.
 цзюнь Цзюэ. 227—209 годы до н. э.
В 209 году до н. э. правитель уезда низложен императором.

Дом княжества Вэй 
Описан в гл.44 «Исторических записок» Сыма Цяня.
 Гао Би-гун, родственник Чжоу. Владение даровано У-ваном.
…
 Би Вань. Уп.661 до н. э.
 У-цзы.
 Дао-цзы.
 Чжао-цзы (Цзян).
 Ин.
 Сянь-цзы. Ум.513 до н. э.
 Вэй Чи.
 Хуань-цзы, внук Вэй Чи. Уп.453 до н. э.
 Вэнь-хоу Ду, внук Хуань-цзы. 424—387 годы до н. э.
 У-хоу Цзи. 386—371 годы до н. э.
 Хуэй-ван Ин. 370—335 годы до н. э.
 Сян-ван Сы. 334—319 годы до н. э.
 Ай-ван. 318—296 годы до н. э.
 Чжао-ван Су. 295—277 годы до н. э.
 Ань-ли-ван Юй. 276—243 годы до н. э.
 Цзин-минь-ван Цзэн. 242—228 годы до н. э.
 Ван Цзя. 227—225 годы до н. э.
В 225 году до н. э. Вэй захвачено царством Цинь.

Дом луского Чжоу-гуна 
Описан в гл.33 «Исторических записок» Сыма Цяня.
 Чжоу-гун Дань, младший брат чжоуского У-вана. Традиционно 1122—1116 годы до н. э.
 Лу-гун Бо-цинь. Традиционно 1115—1063 годы до н. э.
 Као-гун Ю. Традиционно 1062—1059 годы до н. э.
 Ян-гун Си. Традиционно 1058—999 годы до н. э.
 Ю-гун Цзай. Традиционно 998—985 годы до н. э.
 Вэй-гун Фэй. Традиционно 984—935 годы до н. э.
 Ли-гун Чжо. Традиционно 934—898 годы до н. э.
 Сянь-гун Цзюй. Традиционно 897—856 годы до н. э.
 Чжэнь-гун Пи. (855)-826 годы до н. э.
 У-гун Ао. 825—816 годы до н. э.
 И-гун Си. 815—807 годы до н. э.
 Бо-юй. 806—796 годы до н. э.
 Сяо-гун Чэн. 795—769 годы до н. э., счёт годов правления с 806 года до н. э.
 Хуэй-гун Фу-хуан. 768—723 годы до н. э.
 Инь-гун Си. 722—712 годы до н. э.
 Хуань-гун Цзы-юнь. 711—694 годы до н. э.
 Чжуан-гун Тун. 693—662 годы до н. э.
 Минь-гун Кай. 661—660 годы до н. э.
 Си-гун Цзы-шэнь. 659—627 годы до н. э.
 Вэнь-гун Син. 626—609 годы до н. э.
 Сюань-гун То. 608—591 годы до н. э.
 Чэн-гун Хэй-гун. 590—573 годы до н. э.
 Сян-гун У. 572—542 годы до н. э.
 Чжао-гун Чоу. 541—510 годы до н. э.
 Дин-гун Сун. 509—495 годы до н. э.
 Ай-гун Цзян. 494—467 годы до н. э.
 Дао-гун Нин. 466—429 годы до н. э.
 Юань-гун Цзя. 428—409 годы до н. э.
 Му-гун Сянь. 407—377 годы до н. э.
 Гун-гун Фэн. 376—354 годы до н. э.
 Кан-гун Тунь. 352—344 годы до н. э.
 Цзин-гун Янь. 343—315 годы до н. э.
 Пин-гун Шу. 314—296 годы до н. э.
 Вэнь-гун Цзя. 295—273 годы до н. э.
 Цин-гун Чоу. 272—249 годы до н. э.
В 249 году до н. э. Лу захвачено царством Чу.

Дом сунского Вэй-цзы 
Описан в гл.38 «Исторических записок» Сыма Цяня.
 Вэй-цзы Кай, сводный старший брат Чжоу-синя.
 Вэй-чжун Янь.
 Сун-гун Цзи.
 Дин-гун Шэнь.
 Минь-гун Гун.
 Ян-гун Си.
 Ли-гун Фу-сы.
 Си-гун Цзюй. (858)-831 годы до н. э.
 Хуэй-гун Цзянь. 830—800 годы до н. э.
 Ай-гун. 800 год до н. э. (без эры)
 Дай-гун. 799—766 годы до н. э.
 У-гун Сыкун. 765—748 годы до н. э.
 Сюань-гун Ли. 747—729 годы до н. э.
 Му-гун Хэ. 728—720 годы до н. э.
 Шан-гун Юй-и. 719—711 годы до н. э.
 Чжуан-гун Фэн. 710—692 годы до н. э.
 Минь-гун Цзе. 691—682 годы до н. э.
 Синь-цзюнь Ю. 682 год до н. э. (без эры)
 Хуань-гун Юй-юэ. 681—651 годы до н. э.
 Сян-гун Цы-фу. 650—637 годы до н. э.
 Чэн-гун Ван-чэнь. 636—620 годы до н. э.
 Чжао-гун Чу-цзю. 619—611 годы до н. э.
 Вэнь-гун Бао-гэ. 610—589 годы до н. э.
 Гун-гун Ся. 588—576 годы до н. э.
 Пин-гун Чэн. 575—532 годы до н. э.
 Юань-гун Цзо. 531—517 годы до н. э.
 Цзин-гун Тоу-мань. 516—451 (или 453) годы до н. э.
 Чжао-гун Тэ. 450—404 годы до н. э.
 Дао-гун Гоу-ю. 403—396 годы до н. э.
 Сю-гун Тянь. 395—373 годы до н. э.
 Би-гун Би-бин. 372—370 годы до н. э.
 Ти-чэн. 369—328 годы до н. э.
 Сун-цзюнь Янь. 327—318 годы до н. э.
 он же ван Янь. 317—282 годы до н. э.
В 318 году до н. э. — правитель принял титул вана.
В 282 году до н. э. Сун захвачено царствами Ци, Вэй и Чу.

Дом уского Тай-бо 
Описан в гл.31 «Исторических записок» Сыма Цяня.
 Тай-бо, дядя Вэнь-вана, удел пожалован У-ваном.
 Чжун-юн.
 Цзи-цзянь.
 Шу-да.
 Чжоу-чжан.
 Сюн-сюй.
 Гэ-сян.
 Цян Цзю-и.
 Юй-цяо И-у.
 Гэ-лу.
 Чжоу-яо.
 Цюй-юй.
 И-у.
 Цинь-чу.
 цзюнь Чжуань.
 По-гао.
 Цзюй-би (Гоу-би). Уп. с 655 года до н. э.
 Цюй-ци.
 Шоу-мэн (ван). 585—561 годы до н. э.
 Чжу-фань (ван). 560—548 годы до н. э.
 Юй-цзи (ван). 547—531 годы до н. э.
 Юй-мэн. 530—527 годы до н. э.
 ван Ляо. 526—515 годы до н. э.
 Хэ-лу (люй). 514—496 годы до н. э.
 Фу-ча (чай). 495—473 годы до н. э.
С 585 года до н. э. правитель именуется ваном, с этого года царство упоминается в летописях.

Дом княжества Хань 
Описан в гл.45 «Исторических записок» Сыма Цяня.
Предки из одного рода с Чжоу.
 Хань У-цзы.
 Хань Цюэ (Сянь-цзы), через 3 поколения после Хань У-цзы. Уп. с 597 года до н. э., ум. в 563 году до н. э.
 Хань Сюань-цзы. Ум. в 514 (497? году) до н. э.
 Хань Чжэнь-цзы.
 Хань Цзянь-цзы.
 Хань Чжуан-цзы.
 Хань Кан-цзы. Ум. в 425 году до н. э.
 У-цзы. 424—409 годы до н. э.
 Цзин-хоу Чу. 408—400 годы до н. э.
 Ле-хоу Цюй. 399—387 годы до н. э.
 Вэнь-хоу. 386—377 годы до н. э.
 Ай-хоу. 376—371 годы до н. э.
 И-хоу (или Чжуан-хоу). 370—359 годы до н. э.
 Чжао-хоу Чу. 358—333 годы до н. э.
 Сюань Хуэй-ван. 332—312 годы до н. э., ван с 324 года до н. э.
 Сян-ван Цан. 311—296 годы до н. э.
 Ли-ван Цзю. 295—273 годы до н. э.
 Хуань Хуэй-ван. 272—239 годы до н. э.
 Ван Ань. 238—230 годы до н. э.
В 230 году до н. э. Хань захвачено царством Цинь.

Дом княжества Цай 
Описан в гл.35 «Исторических записок» Сыма Цяня.
 Цай-шу Ду, младший брат У-вана.
 Цай-чжун Ху.
 Цай-бо Хуан.
 Гун-хоу.
 Ли-хоу.
 У-хоу. (863)-838 годы до н. э.
 И-хоу. 837—810 годы до н. э.
 Си-хоу Со-ши. 809—762 годы до н. э.
 Гун-хоу Син. 761—760 годы до н. э.
 Дай-хоу. 759—750 годы до н. э.
 Сюань-хоу Цо-фу. 749—715 годы до н. э.
 Хуань-хоу Фын-жэнь. 714—695 годы до н. э.
 Ай-хоу Сянь-у. 694—675 годы до н. э.
 Му-хоу Си. 674—646 годы до н. э.
 Чжуан-хоу Цзя-у. 645—612 годы до н. э.
 Вэнь-хоу Шэнь. 611—592 годы до н. э.
 Цзин-хоу Гу. 591—543 годы до н. э.
 Лин-хоу Бань. 542—531 годы до н. э.
 Пин-хоу Лу. 530—522 годы до н. э.
 Дао-хоу Дун-го. 521—519 годы до н. э.
 Чжао-хоу Шэнь. 518—491 годы до н. э.
 Чэн-хоу Шо. 490—472 годы до н. э.
 Шэн-хоу Чань. 471—457 годы до н. э.
 Юань-хоу. 456—451 годы до н. э.
 хоу Ци. 450—447 годы до н. э.
В 447 году до н. э. Цай захвачено царством Чу.

Дом княжества Цао 
Описан в гл.35 «Исторических записок» Сыма Цяня.
 Цао-шу Чжэнь-до, младший брат У-вана.
 Тай-бо Пи.
 Чжун-цзюнь Пин.
 Гун-бо Хоу.
 Сяо-бо Юнь, умер в 865 году до н. э.
 И-бо Си. (864)-835 годы до н. э.
 Ю-бо Цян. 834—826 годы до н. э.
 Дай-бо Су. 825—796 годы до н. э.
 Хуэй-бо Сы. 795—760 годы до н. э.
 Му-гун У. 759—757 годы до н. э. Первый из гунов.
 Хуань-гун Чжун-шэн. 756—702 годы до н. э.
 Чжуан-гун Си-гу. 701—671 годы до н. э.
 Си-гун И. 670—662 годы до н. э.
 Чжао-гун Бань. 661—653 годы до н. э.
 Гун-гун Сян. 652—618 годы до н. э.
 Вэнь-гун Шоу. 617—595 годы до н. э.
 Сюань-гун Цян (Лу). 594—578 годы до н. э.
 Чэн-гун Фу-чу. 577—555 годы до н. э.
 У-гун Шэн. 554—528 годы до н. э.
 Пин-гун Цин (Сюй). 527—524 годы до н. э.
 Дао-гун У. 523—515 годы до н. э.
 Шэн-гун Е. 514—510 годы до н. э.
 Инь-гун Тун. 509—506 годы до н. э.
 Цзин-гун Лу. 505—502 годы до н. э.
 Бо-ян. 501—487 годы до н. э.
В 487 году до н. э. Цао захвачено княжеством Сун.

Дом циского Тай-гуна 

Описан в гл.32 «Исторических записок» Сыма Цяня.

Дом Тянь Цзин-чжуна 

С 379 года до н. э. царством Ци правит род Тянь ветви князей Чэнь (его история описана в гл.46 «Исторических записок» Сыма Цяня) .

В 221 году до н. э. Ци захвачено войсками Цинь.

Дом владения Ци 
Не путать с царством Ци. Описан в гл.36 «Исторических записок» Сыма Цяня.
 Дунлоу-гун, потомок Юя. Владение пожаловано У-ваном.
 Силоу-гун.
 Ти-гун.
 Моуцюйгун, современник Ли-вана.
 У-гун. 47 лет. (704—658 годы до н. э.)
 Цзин-гун. 23 года. (657—635 годы до н. э.)
 Гун-гун. 8 лет. (634—627 годы до н. э.)
 Хуэй-гун. 18 лет. (626—609 годы до н. э.)
 Дэ-гун (Чэн-гун). 18 лет. (608—591 годы до н. э.)
 Хуань-гун Гу-юн. 17 лет. (590—574 годы до н. э.)
 Сяо-гун Гай. 17 лет. (573—557 годы до н. э.)
 Вэнь-гун И-гу. 14 лет. (556—543 годы до н. э.)
 Пин-гун Юй. 18 лет. (542—525 годы до н. э.)
 Дао-гун Чэн. 12 лет. (524—513 годы до н. э.)
 Инь-гун Ци. 7 лун. (513 год до н. э., без эры)
 Си-гун Суй. 19 лет. (512—494 годы до н. э.)
 Минь-гун Вэй. 16 лет. 493—478 годы до н. э.
 Ай-гун Янь-лу. 10 лет. 470—460 годы до н. э.
 Чу-гун Чи. 12 лет. 459—447 годы до н. э.
 Цзянь-гун Чунь. 446—445 годы до н. э.
Список правителей неполон.
В 445 году до н. э. владение Ци захвачено царством Чу.

Дом княжества Цзинь

Описан в гл.39 «Исторических записок» Сыма Цяня.
В 376 году до н. э. распалось на Чжао, Вэй и Хань.

Дом княжества Чжао 
Описан в гл.43 «Исторических записок» Сыма Цяня.
 Цзи Шэн, брат Э-лая, основатель рода Чжао.
 Мэн Цзэн, служил Чэн-вану.
 Хэн-фу.
 Цзао-фу, служил Му-вану.
…
 Янь-фу, через 6 поколений после Цзао-фу, служил Сюань-вану.
 Шу-дай, прибыл в Цзинь.
…
 Чжао Су, 5 поколение после Шу-дая.
 Гун Мэн.
 Чжао Шуай (Чэн-цзи). Ум. в 622 году до н. э.
 Чжао Дунь (Сюань Мэн).
 Чжао Шо.
 Чжао У (Вэнь-цзы).
 Цзин-шу.
 Чжао Ян (Цзянь-цзы). 517—458 годы до н. э.
 Сян-цзы. 457—425 годы до н. э.
 Хуань-цзы. 424 год до н. э.
 Сянь-хоу. 423—409 годы до н. э.
 Ле-хоу Цзи. 408—400 годы до н. э.
 У-гун. 399—387 годы до н. э.
 Цзин-хоу Чжан. 386—375 годы до н. э.
 Чэн-хоу Чжун. 374—350 годы до н. э.
 Су-хоу. 349—326 годы до н. э.
 Улин-ван. 325—299 годы до н. э.
 Хуэй-вэнь-ван Хэ. 298—266 годы до н. э.
 Сяо-чэн-ван Дань. 265—245 годы до н. э.
 Дао Сян-ван Янь. 244—236 годы до н. э.
 Ю-мяо-ван Цянь. 235—228 годы до н. э.
 Дай-ван Цзя. 227—222 годы до н. э.
С 325 правитель носит титул вана.
В 222 году до н. э. Чжао захвачено царством Цинь.

Дом княжества Чжэн 
Описан в гл.42 «Исторических записок» Сыма Цяня.
 Хуань-гун Ю, сын чжоуского Ли-вана. 806—771 (774?) годы до н. э.
 У-гун Цзюэ Ту. 770—744 годы до н. э.
 Чжуан-гун У-шэн. 743—701 годы до н. э.
 Ли-гун Ту. 700—693 годы до н. э.
 Чжао-гун Ху. 696—695 годы до н. э.
 Цзы-вэй. 694 год до н. э.
 Цзы Ин (Чжэн-цзы). 693—680 годы до н. э.
 вновь Ли-гун Ту. 679—673 годы до н. э.
 Вэнь-гун Цзянь. 672—628 годы до н. э.
 Му-гун Лань. 627—606 годы до н. э.
 Лин-гун И. 605 год до н. э.
 Сян-гун Цзянь. 604—587 годы до н. э.
 Дао-гун Би. 586—585 годы до н. э.
 Чэн-гун Лунь. 584—571 годы до н. э.
 Ли-гун Юнь. 570—566 годы до н. э.
 Цзянь-гун Цзя. 565—530 годы до н. э.
 Дин-гун Нин. 529—514 годы до н. э. (по гл.42 529—517 годы до н. э.)
 Сянь-гун Чай. 513—501 годы до н. э. (по гл.42 516—504 годы до н. э.)
 Шэн-гун Шэн. 500—463 годы до н. э. (по гл.42 503—477 годы до н. э.)
 Ай-гун И. 462—455 годы до н. э. (по гл.42 476—469 годы до н. э.)
 Гун-гун Чоу. 454—424 годы до н. э. (по гл.42 468—436 годы до н. э.)
 Ю-гун Сы. 423 год до н. э. (по гл.42 435 год до н. э.)
 Сюй-гун Тай. 422—396 годы до н. э. (по гл.42 434—409 годы до н. э.)
 Чжэн-цзюань И. 395—375 годы до н. э. (по гл.42 408—388 годы до н. э.)
В 388 году до н. э. (по летописи 375 года до н. э.) Чжэн захвачено княжеством Хань.

Дом княжества Чу 

Описан в гл.40 «Исторических записок» Сыма Цяня.
В 223 году до н. э. Чу захвачено царством Цинь.

Дом княжества Чэнь 
Описан в гл.36 «Исторических записок» Сыма Цяня.
 Ху-гун (Гуй) Мань, потомок Юя. Владение даровано У-ваном.
 Шэнь-гун Си-хоу.
 Сян-гун Гао-ян.
 Сяо-гун Ту.
 Шэнь-гун Юй-жун.
 Ю-гун Нин. (854)-832 годы до н. э.
 Си-гун Сяо. 831—796 годы до н. э.
 У-гун Лин. 795—781 годы до н. э.
 И-гун Юэ. 780—778 годы до н. э.
 Пин-гун Се. 777—755 годы до н. э.
 Вэнь-гун Юй. 754—745 годы до н. э.
 Хуань-гун Бао. 744—707 годы до н. э.
 Ли-гун То. 706—700 годы до н. э.
 Ли-гун Яо. 700 год до н. э. (без эры)
 Чжуан-гун Линь. 699—693 годы до н. э.
 Сюань-гун Чу-цзю. 692—648 годы до н. э.
 Му-гун Куань. 647—632 годы до н. э.
 Гун-гун Шо. 631—614 годы до н. э.
 Лин-гун Пин-го. 613—599 годы до н. э.
 Чэнь-хоу Ся Чжэн-шу. 599 год до н. э. (без эры)
 Чэн-гун У. 598—569 годы до н. э.
 Ай-гун Жо. 568—534 годы до н. э.
 Чэнь-цзюнь Лю. 534 год до н. э. (без эры)
 Хуэй-гун У. 533—506 годы до н. э.
 Хуай-гун Лю. 505—502 годы до н. э.
 Минь-гун Юэ. 501—479 годы до н. э.
В 479 году до н. э. Чэнь захвачено царством Чу.

Дом юэского вана Гоу Цзяня 
Описан в гл.41 «Исторических записок» Сыма Цяня. Точных датировок нет.
Основатель — потомок Великого Юя.
 Юнь Чан. 510—497 годы до н. э.
 ван Гоу Цзянь. 496—465 годы до н. э.
 ван Ши Юй. 465—458? годы до н. э.
 ван Бу Шоу. 458—448 годы до н. э.
 ван Вэн. 448—415 (412?) годы до н. э.
 ван И. ? (411—376 годы до н. э.)
 ван Чжи Хоу. ? (375—357 годы до н. э.)
 ван У Цзян. Правил 8 лет. (356—335 годы до н. э. ?)

Дом яньского Чжао-гуна 
Описан в гл.34 «Исторических записок» Сыма Цяня.
 Чжао-гун (или Шао-гун) Ши, родственник Чжоу. Владение даровано У-ваном.
Прошло девять поколений до Хуэй-хоу.
 Янь, умер в 865 году до н. э.
 Хуэй-хоу. 864—827 годы до н. э.
 Си-хоу. 826—791 годы до н. э.
 Цин-хоу. 790—767 годы до н. э.
 Ай-хоу. 766—765 годы до н. э.
 Чжэн-хоу. 764—729 годы до н. э.
 Му-хоу. 728—711 годы до н. э.
 Сюань-хоу. 710—698 годы до н. э.
 Хуань-хоу. 697—691 годы до н. э.
 Чжуан-гун. 690—658 годы до н. э.
 Сян-гун. 657—618 годы до н. э.
 Хуань-гун. 617—602 годы до н. э.
 Сюань-гун. 601—587 годы до н. э.
 Чжао-гун. 586—574 годы до н. э.
 У-гун. 573—555 годы до н. э.
 Вэнь-гун. 554—549 годы до н. э.
 И-гун. 548—545 годы до н. э.
 Хуэй-гун. 544—536 годы до н. э.
 Дао-гун. 535—529 годы до н. э.
 Гун-гун. 528—524 годы до н. э.
 Пин-гун. 523—505 годы до н. э.
 Цзянь-гун. 504—493 годы до н. э.
 Сянь-гун. 492—465 годы до н. э.
 Сяо-гун. 464—450 годы до н. э.
 Чэн-гун. 449—434 годы до н. э.
 Минь-гун. 433—403 годы до н. э.
 Си-гун. 402—373 годы до н. э.
 Хуань-гун. 372—362 годы до н. э.
 Вэнь-гун. 361—333 годы до н. э.
 И-ван. 332—321 годы до н. э., ван с 323 года (т.5, с.87).
 Янь-ван Куай. 320—312 годы до н. э.
 Чжао-ван Пин. 311—279 годы до н. э.
 Хуэй-ван. 278—272 годы до н. э.
 У-чэн-ван. 271—258 годы до н. э.
 Сяо-ван. 257—255 годы до н. э.
 ван Си. 254—222 годы до н. э.
В 222 году до н. э. Янь захвачено царством Цинь.

См. также 
 Династия Западное Чжоу.
 Династия Восточное Чжоу.
 Чуньцю.
 Чжаньго.
 История Китая.

Китайские династии

Китай